Виталий (Виталь) Васильевич Кравченко (Віталь Васільевіч Краўчанка) (род. 1984) — белорусский актёр театра и кино, режиссёр, радиожурналист, артист Национального академического драматического театра им. М. Горького (2005—2011 гг.), актёр Белорусского государственного театра кукол (сезон 2011/2012). Сотрудничает с независимым театральным проектом «KorniagTHEATRE», принимает участие в театральном проекте Кати Огородниковой (Франция) «Пить, петь, плакать», член Белорусской гильдии актёров кино

Биография 
Виталь Кравченко родился 30 апреля 1984 года в г.п. Лоев Гомельской области.

В окончил Белорусскую государственную академию искусств: в 2006 году - актёрское отделение по специальности «Актёр драматического театра и кино» (мастерская заслуженного артиста Республики Беларусь Фомы Воронецкого), в 2016 - режиссёрское отделение по специальности "Режиссёр драмы" (мастерская заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Пинигина).

С декабря 2005 года по март 2011 г. — актёр Национального академического драматического театра им. Максима Горького.

С марта 2011 г. — актёр «KorniagTHEATRE» (независимый театральный проект).

С 1 сентября 2011 по 12 октября 2012 г. — актёр Белорусского государственного театра кукол.

Принимает участие в театральном проекте Кати Огородниковой (Франция) «Пить, петь, плакать».

Сотрудничал с Театром-лабораторией «ENSEMBLE» п/р Т.Наумовой (спектакль «Пьяный Ангел» по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп». Сыграл роль Феди Протасова (2006 г.); с Новым драматическим театром г. Минска (спектакль «Войцек» по пьесе Г.Бюхнера, роль — Войцек (2005 год).

В период с 2007 по 2011 работал на радиостанциях Минска:
«Радио Рокс» (шоу выходного дня),
«Радио Минск» (ведущий информационных и развлекательных программ, автор и ведущий вечерней программы «Казачка на добры сон», ведущий утреннего шоу «Кофе по-венски»), «NETрадио» (информационный ведущий),
«Радиус ФМ» (корреспондент, ведущий новостей, автор и ведущий программы «Культурные новости»).

С 2013 — на радио «Сталіца» (модератор эфира, автор и ведущий передачи «Бліжэй да зорак».

В 2007—2008 работал на телеканале ЛАД (ведущий детской научно-познавательной программы «Внеклассный час»).

Творчество

Роли в театре

Дипломные спектакли 
 «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Ф.Воронецкий — Почтмейстер Шпекин
 «Последняя ночь последнего царя» Э.Радзинского. Режиссёр: Е.Лёгкин — Юровский
 «Разорённое гнездо» Янки Купалы. Режиссёр: Ф.Воронецкий — Сымон
 «Лжец» Жана Кокто. Режиссёр: А.Коляда — Лжец

Национальный академический драматический театр им. М. Горького 
 «Дядюшкин сон» Ф.Достоевского. Режиссёр М.Абрамов — Василий
 «Пойманный сетью» Рэя Куни. Режиссёр: Валентина Еренькова — Гэйвин
 «Укрощение строптивой» Шекспира. Режиссёр: Валентина Еренькова — Транио
 «Трёхгрошовая опера» Курта Вайля и Бертольда Брехта. Режиссёр: Борис Луценко — Филч
 «Чудаки» Максима Горького. Режиссёр: Валентина Еренькова — Вася Турицын
 «Легенда о бедном дьяволе» Владимира Короткевича. Режиссёр: Борис Луценко — Михал-грешник
 «Каштанка» А. П. Чехова. Режиссёр: Алексей Лелявский Прохожий
 «Валентинов день» Ивана Вырыпаева. Режиссёр: Валентина Еренькова — Валентин 18-20 лет
 «Женихи» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Валентина Еренькова — Степан
 «Самоубийца» Николая Эрдмана. Режиссёр: Борис Луценко — Санитар
 «Мнимый больной» Мольера. Режиссёр: Аркадий Кац — Врач
 «Эсфирь» Л.Улицкой. Режиссёр В.Еренькова — Еврей

KorniagTHEATRE (независимый театральный проект) - с 2011 г. 
 Спектакль № 7

Театральный проект Кати Огородниковой - с 2011 г. 
 «Пить, петь, плакать» (Рыбак), реж. Катерина Огородникова (Франция)

Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Белорусский государственный театр кукол" (с 2011 г.): 
 «Пеппи Длинныйчулок». Реж. С.Бень — Рассказчик, Папа Пеппи и др.
 «Мойдодыр». Реж. С.Бень — Мойдодыр
 «Балада пра белую вішню» С.Клімковіч (рэж. Аляксей Ляляўскі)
 «Драй швестерн» по мотивам пьесы А.Чехова «Три сестры» — Солёный (реж. Алексей Лелявский)
 «Шёлк» по мотивам одноименного романа А. Барикко — Эрве Жонкур (реж. Алексей Лелявский)

Режиссёрские работы 
 «Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі» по мотивам одноименного романа С.Песецкого (2013 г., БГАИ, Минск, Беларусь)
 «Войцек» Г.Бюхнера (2015 г., БГАИ, Минск, Беларусь)
 «Братья и Лиза» А.Казанцева (2016 г., Могилёвский областной драматический театр, Могилёв, Беларусь)
 «Счастье есть!» по пьесе А.Касоны «Деревья умирают стоя» (2017 г., Современный художественный театр, Минск, Беларусь)
 «Метод» по пьесе Ж.Гальсерана «Метод Грёнхольма» (2017 г., Гомельский городской молодёжный театр, Гомель, Беларусь)
 «Метод Гронхольма» Ж.Гальсерана (2017 г., Альфа-Театр / Театрально-концертное агентство «Альфа-Концерт», Минск, Беларусь)
«Королева красоты» М.МакДонаха (2018 г., Гомельский городской молодёжный театр, Гомель, Беларусь)

Фильмография 
 2004 — Фабрика грёз — Коля
 2005 — Цвет любви — Лакей
 2007 — Танцы мотыльков — Игорь Правдин
 2009 — Ермоловы — Князь Анджей Радзивилл
 2009 — Вольф Мессинг — Садист
 2009 — Журов 2 — Егор
 2009 — Смертельная схватка — Войцех
 2010 — док. фильм «Земля гениев» — Казимир Черновский
 2010 — «Национальное достояние» — Поэт Пшебышевский
 2011 — «Талаш» — Князь Збигнев Длугошиц
 2011 — т/с «Виктория» (реж. В.Краснопольский) — Денис, страховой агент
 2011 — т/с «Однолюбы» («Иван да Марья») — Алкаш
 2011 — т/с «Псевдоним „Албанец“-4» — Детский психолог
 2011 — док.-худ. фильм «Слуцкая аномалия» (реж. В.Орлов) — Оппонент

Признание и награды 
 Дипломант фестиваля-конкурса «Читают и поют актёры театра и кино» (Минск, Беларусь, 2005)
 Дипломант фестиваля авангардных театров «Крылья» (г. Рокишкис, Литва, 2006) за роль Феди Протасова в спектакле «Пьяный Ангел» — драма-фантазия по мотивам пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп»

Примечания

Ссылки 
 Акцёр тэатра і кіно Віталь Краўчанка.
 Кравченко Виталий Васильевич Белорусские актёры театра и кино.

Выпускники Белорусской академии искусств
Персоналии:Минский драматический театр им. М. Горького